Гонгор.

 Гонгор — река в Амурской области, приток Архары, притока Амура.
 Ундур Гонгор (1880/85 — 1925/30) — монгольский уникально высокий человек.
 Франтишек Гонгор (1951—2010) — начальник генштаба вооружённых сил Польши.

См. также 
 Луис Гонгора (1561—1627) — испанский поэт.